Гарри Авелинг (; род. 30 марта 1942, Сидней,  Австралия) — австралийский учёный и переводчик, специализирующийся на малайской и индонезийской литературе.

Краткая биография 
Окончил Англиканский теологический колледж Уолластана (Перт), Сиднейский университет, Нью-Rастлский университет (магистратура) и Национальный университет Сингапура (докторантура). Работал в Сиднейском университете (1963—1964), Монашском университете (1965—1973), Университете Мюрдоха (1976—1979) и до ухода на пенсию в 2008 г. в Университете Ла Троб (La Trobe). Выезжал в качестве приглашенного профессора читать лекции в Университет Мариленда (1999, 2014), Университет Охио (2002), Афинский университет (2002—2004), Университет Индонезия (2006), Университет социальных и гуманитарных наук в Хошимине (2008—2009, 2015), Университет Гаджа Мада (2010). Президент Австралийской ассоциации литературного перевода (2005—2008).

Творчество 
Издано более 50 книг, в которых представлены переводы индонезийской, малайской, и вьетнамской (франкоязычной) литературы.

Он считается также видным литературоведом, хотя некоторые его утверждения спорны. Например, вряд ли можно согласиться с его мнением, что «в период с 1945 по 1990 гг. в индонезийской литературе было мало интересных произведений», что тогда «у каждого автора был одинаковый подход», что «повести были примитивными, сюжеты прямолинейными, а персонажи схематичными».
Это же касается некоторых его переводов.

Награды 
 Anugerah Pengembangan Sastra (Literature Development Award) (Гапена, Малайзия, 1991)
 В 2003 г. сборник его переводов Secrets Need Words: Indonesian Poetry 1966—1998 был включен в шорт-лист Главной переводческой премии Нового Южного Уэльса.

Основные работы

Переводы 
 Rendra, W. S. Contemporary Indonesian poetry: poems in Bahasa Indonesia and English. St. Lucia, Queensland: University of Queensland Press, 1974 ISBN 0702209325.
 From Surabaya to Armageddon: Indonesian Short Stories. Singapore, Kuala Lumpur, Hongkong: Heinemann Educational Books, 1976 (рец.) Nigel Phillips. Controversial Translations // Archipel, 1978, 16, p. 227—229
 Osho Rajneesh. Jagat Taraiya Bhor Ki [The last morning star]. Pune: Rebel Foundation, 2000 ISBN 8172611641 (совместно с Sudha Joshi).
 Secrets Need Words: Indonesian Poetry 1966—1998. Athens, Ohio: Ohio University Center for International Studies, 2001 ISBN 9780896802162.
 Danarto. Abracadabra, Second edition. Jakarta: Metafor Publishing, 2001
 Sahajo Bāī. Sahaj Prakash [The brightness of simplicity]. Delhi: Motilal Banarasidass Publishers, 2001 ISBN 9788120817753 (совместно с Sudha Joshi).
 Harun Mat Piah. Traditional Malay literature [Kesusasteraan Melayu tradisional]. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002. ISBN 9789836272027.
 Joko Pinurbo. Trouser doll: selected poems, 1989—1998 [Celana]. Jakarta: Lontar Foundation, 2002 ISBN 9789798083440 (совместно с Linda Owens).
 Kingsbury, Damien. Autonomy and disintegration in Indonesia. London; New York: Routledge Curzon, 2003 ISBN 9780415297370.
 Secrets need words, Indonesian poetry, 1966—1998 [Rahasia Membutuhkan Kata, Puisi Indonesia,1966-1998]. Magelang: IndonesiaTera, 2003 ISBN 9789799375834.
 Rosa Herliany, Dorothea. Life sentences: selected poems. Magelang: IndonesiaTera, 2004 ISBN 9789799375988.
 Abdul Ghafar Ibrahim. Ahhh … sajak-sajak terpilih [Ahhh … selected poems]. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2005.
 Rosa Herliany, Dorothea. Santa Rosa [Saint Rosa: poems]. Magelang, Indonesia: IndonesiaTera, 2005.
 Friedlander, Peter. Daya Bai ki Bani [The Songs of Daya Bai]. New Delhi: Prestige Books, 2005 ISBN 9788175511699.
 Rosa Herliany, Dorothea. Sebuah radio, kumatikan [Kill the radio: poems]. Norwich: Todmorden, 2007 ISBN 9781904614111.
 Abdul Ghafar Ibrahim. Takkan hilang [Never vanish]. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2008 ISBN 9789836298614.
 Pham Duy Khiêm. Legends from serene lands: classical Vietnamese stories. New Delhi: Prestige Books, 2008 ISBN 9788178510422.
 Rainbow:18 Indonesian Women Poets. Jogjakarta: Jogja. 2008 ISBN 9789787750667 (совместно с Toety Heraty).
 Dewi Lestari. Supernova: the knight, the princess, and the falling star. Jakarta: Lontar Foundation, 2010 ISBN 9789798083839.
 Liaw Yock Fang. A History of Classical Malay Literature. Jakarta: Obor, 2013 ISBN 9789794618103 (совместно с Razif Bahari)
 Herliany, Dorothea Rosa. Morphology of Desire. Jakarta: Lontar Foundation, 2013 ISBN 9786029144307.
 Herliany, Dorothea Rosa. Cuma Tubuh Cuma Tubuh: A Body Only a Body. Borobudur: Waktoe, 2013 ISBN 9786029678611.
 Charandas, Sant. The Treasury of Devotion. Delhi: Prestige. 2014 ISBN 9789382186342 (совместно с Peter Friedlander)
 A Ghafar Ibrahim. Tak Tun. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan dan Buku Malaysia, 2014 ISBN 9789674303082.
 A Ghafar Ibrahim. Tan Sri Bulan / My Lord Moon Kite/ Светлый месяц-змей кружится. Kumpulan Puisi/Collection of Poetry / Cборник стихов. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan dan Buku Malaysia, 2014 ISBN 9789674305185 (перевод на русский Виктора Погадаева).

Литературоведение и переводоведение 
 Gestapu: Indonesian short stories on the abortive communist coup of 30th September 1965 // Southeast Asian Studies Program, University of Hawaii, 1975, Issue 6.
 The thorny rose: The avoidance of passion in modern Indonesian literature // Indonesia, Issue 7, p. 67-76.
 The Development of Indonesian Society: from the coming of Islam to the present day. New York: St. Martin’s Press,1980.
 Shahnon Ahmad: Islam, power and gender. Bangi: National University of Malaysia Press, 2000.
 Rumah sastra Indonesia. Magelang: IndonesiaTera, 2002 ISBN 9789799375735
 Mistakes In Translation: A Functionalist Approach // Celt-Journal of Culture, English Language Teaching and Literature, 2003, Vol. 3, Issue 1, p. 1-12.
 A short history of western translation theory // The Journal of Australian Association of Writing Program, 2004/4, Vol. 7, Issue 2, p. 1-17.

Примечания 

Выпускники Сиднейского университета
Выпускники вузов Сингапура
Преподаватели Сиднейского университета
Преподаватели Университета Монаша
Преподаватели вузов Австралии